Abraham van Stolk Janszoon (1762-1819) - oprichter van houthandel: Abraham van Stolk & zonen.
 Abraham van Stolk Corneliszoon (1814-1896) - cartograaf en auteur van de Atlas Van Stolk.
 Abraham van Stolk (schrijver) (1874-1951) - schrijver uit Rotterdam.

 Abraham van Stolkweg is een straat in Rotterdam, genoemd naar de houthandel: Abraham van Stolk & zonen die hier van 1811 tot 1931 gevestigd was.